Марвила () — населённые пункты:
 Португалия
 Марвила (Лиссабон) — населённый пункт и район в округе Лиссабон.
 Марвила (Сантарен) — населённый пункт и район в округе Сантарен.
 Румыния
  — село в коммуне Корбаска жудеца Бакэу.